Ма́ртин Хью Майкл О’Нил (; 1 марта 1952, Килриа, Северная Ирландия) — североирландский футболист и футбольный тренер. В качестве игрока наиболее известен по выступлениям за «Ноттингем Форест» и сборную Северной Ирландии, в которой был капитаном. Тренировал «Уиком Уондерерс», «Норвич Сити», «Лестер Сити» и «Селтик». С «Селтиком» выиграл три чемпионских титула шотландской Премьер-лиги, а также дошёл до финала Кубка УЕФА 2003 года уже в качестве тренера. Был главным тренером английской «Астон Виллы» до 9 августа 2010 года. С конца 2011 до 31 марта 2013 являлся главным тренером «Сандерленда». С 2013 года по 2018 год возглавлял национальную команду Ирландии.

Начало карьеры 
О’Нил родился в 1952 году в рабочей семье ирландских националистов. Он был четвёртым ребёнком в семье и вырос в окружении четырёх братьев и четырёх сестёр. Мужчины в семье занимались гэльским футболом: отец Мартина играл за местный клуб «», а его братья (дяди Мартина) Джерри и Лео также играли за «Килриа» и за , выиграв чемпионат Ольстера 1958 года и дойдя до финала Всеирландского чемпионата в том же году. Мартин играл за команды «Килриа» и за «Дерри» на молодёжном уровне, позже играл в гэльский футбол в  в Дерри и  в Белфасте.

Во время обучения в колледже святого Малахии он начал выступать за местный футбольный клуб «Дистиллери», нарушив тем самым запрет Гэльской ассоциации атлетов (он действовал до 1971 года) о выступлении гэльских футболистов в «чужеземных видах спорта». Когда «Сент-Малахи» достиг финала  1970 года, руководство гэльской ассоциации графства Антрим запретило проводить матч на «Кейсмент Парк» в Белфасте. По согласованию между колледжами, принимавшими участие в турнире, место проведения финала было перенесено в графство Тирон, и «Сент-Малахи» сыграл в финале, выиграв его. Спорная ситуация подняла авторитет О’Нила.

С «Дистиллери» он выиграл Кубок Северной Ирландии в 1971 году, забив в финальном матче два гола. В сентябре 1971 года О’Нил забил гол в ворота «Барселоны» в матче Кубка обладателей кубков, в котором его клуб проиграл со счётом 3:1. В этот период он был замечен скаутами «Ноттингем Форест». Мартин перешёл в «Ноттингем Форест» в 1971 году, покинув «Дистиллери» и так и не завершив обучение юриспруденции в университете Квинс в Белфасте.

Карьера футболиста 
Ещё до выступления за «Дистиллери» в Ирландской лиге О’Нил играл за небольшой клуб «Розарио» из Южного Белфаста. После перехода в «Ноттингем Форест» Мартин не демонстрировал выдающейся игры. Так было до прихода в команду легендарного тренера Брайана Клафа в 1975 году, сделавшего О’Нила ключевым игроком полузащиты «красных». О’Нил играл ключевую роль в «Ноттингем Форест» золотой эры клуба, в которую команда вышла в высший дивизион, выиграла Первый дивизион, два Кубка Лиги и два Кубка европейских чемпионов.

О’Нил также выступал за сборную Северной Ирландии. На чемпионате мира 1982 года в Испании был капитаном команды, которая победила хозяйку турнира в Валенсии. Он провёл за сборную 62 матча и забил 8 мячей. Будучи капитаном сборной Северной Ирландии, Мартин часто освистывался болельщиками на «Уиндзор Парк», так как он был католиком.

Тренерская карьера

Вне футбола 
Кроме футбола О’Нил увлекается криминологией. Он посещал некоторые громкие судебные процессы в Британии, включая слушания по делам о Йоркширском потрошителе и о Розмари Уэст. Интерес к криминалистике появился у О’Нила в 1961 году, во время слушаний по делу Джеймса Хэнрэтти.

Мартин О’Нил был награждён Орденом Британской империи (OBE) за заслуги в спорте в 2004 году. В 2002 году был включён в «Зал славы» футбольного клуба «Норвич Сити» по результатам голосования болельщиков команды.

Личная жизнь 
Вместе с женой Жеральдиной проживает в Оксфордшире, имеет двоих дочерей, Айслинг и Алану.

Достижения в качестве игрока 
Северная Ирландия
 Победитель Домашнего чемпионата Британии (2): 1980, 1984

Дистиллери
 Обладатель Кубка Северной Ирландии: 1971

Ноттингем Форест
 Обладатель Англо-шотландского кубка: 1977
 Чемпион Первого дивизиона: 1977/78
 Обладатель Кубка Футбольной лиги (2): 1978, 1979
 Обладатель Суперкубка Англии: 1978
 Обладатель Кубка европейских чемпионов: 1979, 1980
 Обладатель Суперкубка Европы: 1980

Достижения в качестве тренера 
Уиком Уондерерс
 Чемпион Футбольной конференции: 1993
 Обладатель Трофея Футбольной ассоциации (2): 1991, 1993
 Победитель плей-офф Третьего дивизиона: 1994

Лестер Сити
 Вывел клуб в Премьер-лигу: 1995/96
 Обладатель Футбольной лиги (2): 1997, 2000

Селтик
 Чемпион Шотландии (3): 2000/01, 2001/02, 2003/04
 Обладатель Кубка Шотландии (3): 2001, 2004, 2005
 Обладатель Кубка шотландской лиги: 2000/01
 Финалист Кубка УЕФА: 2002/03

Тренерские награды 
 Тренер месяца английской Премьер-лиги (8): сентябрь 1997, октябрь 1998, ноябрь 1999, апрель 2007, ноябрь 2007, декабрь 2008, апрель 2010, декабрь 2011
 Тренер месяца шотландской Премьер-лиги (9): август 2000, декабрь 2000, февраль 2001, август 2001, апрель 2002, ноябрь 2002, октябрь 2003, ноябрь 2003, январь 2005
 Тренер года по версии Шотландской ассоциации футбольных журналистов (3): 2000/01, 2001/02, 2003/04

Тренерская статистика

Примечания

Ссылки 
 
 Биография на сайте BBC
 Профиль на сайте Ex-canaries.co.uk

Футболисты Северной Ирландии
Игроки сборной Северной Ирландии по футболу
Футбольные тренеры Северной Ирландии
Игроки ФК «Лисберн Дистиллери»
Игроки ФК «Ноттингем Форест»
Игроки ФК «Норвич Сити»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Ноттс Каунти»
Тренеры ФК «Норвич Сити»
Тренеры ФК «Лестер Сити»
Тренеры ФК «Селтик»
Тренеры ФК «Астон Вилла»
Тренеры ФК «Сандерленд»
Тренеры сборной Ирландии по футболу
Тренеры ФК «Ноттингем Форест»
Офицеры ордена Британской империи
Игроки в гэльский футбол